Gregorio de Laferrère steht für:

 Gregorio de Laferrère (1867–1913), argentinischer Politiker und Schriftsteller
 Gregorio de Laferrère (Buenos Aires), Stadt in Partido La Matanza, Provinz Buenos Aires, Argentinien 

Siehe auch:
 Bistum Gregorio de Laferrère